Hofdruckerei steht für
Hofdruckerei Sofia 
Pierersche Hofdruckerei, Altenburg 
Bärensprung’sche Hofdruckerei, Schwerin 
Siehe auch:
Hofbuchdruckerei